

Прізвище 
 Грег Бакнер (1976) — американський баскетболіст, захисник.
 Квінн Бакнер (1954) — американський професіональний баскетболіст.

Топоніми 

 Бакнер — місто, штат Арканзас
 Бакнер — місто, штат Міссурі
 Бакнер — селище, штат Іллінойс
 Бакнер — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Бакнер — гора у Північних Каскадних горах у штаті Вашингтон (США)